

Film
 The Girl in the Taxi – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 The Girl in the Taxi – film del 1921 diretto da Lloyd Ingraham
 The Girl in the Taxi – film del 1937 diretto da André Berthomieu

Teatro
The Girl in the Taxi – versione inglese di Hugh Stanislaus Stange della commedia originale francese di Anthony Mars